Schauerberg heißen folgende geographische Objekte:

 Schauerberg,  Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz
 Schauerberg (Emskirchen),  ehemalige Gemeinde, 1970 eingemeindet nach Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schauerberg (Gemeinde Edlitz), Ortsteil von Edlitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Schauerberg (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil von Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

 Škarmanka (888 m), Berg in den Čerchovský les (Čerchov-Gebirge), Oberpfälzer Wald/nördlicher Böhmerwald, Tschechien
 Schauerberg (Kösseinemassiv) (767 m),  Berg bei Wunsiedel im Hohen Fichtelgebirge
 Schauerberg (Schneebergmassiv) (732 m), Berg im Fichtelgebirge (auch Schauberg)

 Burgruine Schauerberg, in Emskirchen-Altschauerberg, Bayern

Siehe auch:
 Schauberg